En bavnehøj er en bakke, hvorpå der har været en bavn.

Bavnehøj kan også henvise til flere stednavne i Danmark:
Se også: Bavn
 Bavnehøj (Agri Sogn) – et areal i Agri Sogn
 Bavnehøj (Alstrup Sogn) – et areal i Alstrup Sogn
 Bavnehøj (Astrup Sogn, Mariagerfjord) – et areal i Astrup Sogn, Mariagerfjord Kommune
 Bavnehøj (Astrup Sogn, Hjørring) – et areal i Astrup Sogn, Hjørring Kommune
 Bavnehøj (Brædstrup Sogn) – et areal i Brædstrup Sogn
 Bavnehøj (Dover Sogn) – et areal i Dover Sogn
 Bavnehøj (Dråby Sogn) – et areal i Dråby Sogn
 Bavnehøj (Farstrup Sogn) – et areal i Farstrup Sogn
 Bavnehøj (Fjellerup Sogn) – et areal i Fjellerup Sogn
 Bavnehøj (Fåborg Sogn) – et areal i Fåborg Sogn
 Bavnehøj (Grimstrup Sogn) – et areal i Grimstrup Sogn
 Bavnehøj (Haderup Sogn) – et areal i Haderup Sogn
 Bavnehøj (Hemmed Sogn) – et areal i Hemmed Sogn
 Bavnehøj (Hostrup Sogn) – et areal i Hostrup Sogn
 Bavnehøj (Hundborg Sogn) – et areal i Hundborg Sogn
 Bavnehøj (Koed Sogn) – et areal i Koed Sogn
 Bavnehøj (Kollund Sogn) – et areal i Kollund Sogn
 Bavnehøj (Lyngby Sogn) – et areal i Lyngby Sogn
 Bavnehøj (Læborg Sogn) – et areal i Læborg Sogn
 Bavnehøj (Lødderup Sogn) – et areal i Lødderup Sogn
 Bavnehøj (Nørholm Sogn) – et areal i Nørholm Sogn
 Bavnehøj (Nørlem Sogn) – et areal i Nørlem Sogn
 Bavnehøj (Nørre Galten Sogn) – et areal i Nørre Galten Sogn
 Bavnehøj (Nørre Vedby Sogn) – en bakketop i Nørre Vedby Sogn, Falsters højeste punkt
 Bavnehøj (Ove Sogn) – et areal i Ove Sogn
 Bavnehøj (Ravnkilde Sogn) – et areal i Ravnkilde Sogn
 Bavnehøj (Sejerslev Sogn) – et areal i Sejerslev Sogn
 Bavnehøj (Sjørring Sogn) – et areal i Sjørring Sogn
 Bavnehøj (Skads Sogn) – et areal i Skads Sogn
 Bavnehøj (Store Ajstrup Sogn) – et areal i Store Ajstrup Sogn
 Bavnehøj (Svenstrup Sogn) – et areal i Svenstrup Sogn
 Bavnehøj (Tamdrup Sogn) – et areal i Tamdrup Sogn
 Bavnehøj (Them Sogn) – et areal i Them Sogn
 Bavnehøj (Thorsager Sogn) – et areal i Thorsager Sogn
 Bavnehøj (Tilsted Sogn) – et areal i Tilsted Sogn
 Bavnehøj (Tjørring Sogn) – et areal i Tjørring Sogn
 Bavnehøj (Torup Sogn) – et areal i Torup Sogn
 Bavnehøj (Ulstrup Sogn) – en bebyggelse i Ulstrup Sogn
 Bavnehøj (Veng Sogn) – et areal i Veng Sogn
 Bavnehøj (Vokslev Sogn) – et areal i Vokslev Sogn
 Bavnehøj (Vridsløsemagle) – en gravhøj i Vridsløsemagle
 Bavnehøj (Årestrup Sogn) – et areal i Aarestrup Sogn

See også 
 Jægerspris:
 Baunehøj Efterskole
 Bavnehøjkvarteret i København:
 Bavnehøj-Hallen
 Bavnehøj Kirke
 Bavnhøj (Hundslund Sogn) – i Hundslund Sogn
 Bavnhøj (Aal Sogn) – i Aal Sogn
 Baunhøj Station
 Grenaa:
 Baunhøj Mølle